Dwanaście prac Heraklesa – kara nałożona przez wyrocznię delficką na herosa Heraklesa;
 Dwanaście prac Herkulesa (film) – film z 2013 z Davidem Suchet w roli głównej;
 Dwanaście prac Herkulesa (zbiór opowiadań) – zbiór opowiadań Agathy Christie wydany w 1947; głównym bohaterem jest znany detektyw Herkules Poirot.